Шевляков Юрій Андрійович
 Шевляков Анатолій Сергійович